Zhao Kuo (generaal) (gestorven 260 v.Chr.), Chinees generaal tijdens de Periode van Strijdende Staten 
 Song Ningzong (1168 - 1224), keizer van de Chinese Song-dynastie met als persoonlijke naam Zhao Kuo